Dollard steht für:

 niederländische Schreibweise der Bucht Dollart
 Dollard (Schiff), deutsches Fahrgastschiff
 Dollard-Des Ormeaux, Stadt in der kanadischen Provinz Québec

Dollard ist der Familienname folgender Personen:
 John Dollard (1900–1980), US-amerikanischer Psychologe und Sozialwissenschaftler

Siehe auch:
 Dollard Route
 Dollart (Begriffsklärung)